Essequibo je:

Essequibo (rijeka), velika rijeka u Gvajani
Essequibo (kolonija), bivša nizozemska kolonija